Az Nyitrai járás (Okres Nitra) Szlovákia Nyitrai kerületének közigazgatási egysége. A mai közigazgatási beosztás 1996-ban jött létre. Területe 871 km², székhelye Nyitra. A járás legnagyobb része az egykori Nyitra vármegye területén fekszik, keleten egy kis rész Bars vármegye része volt.

A magyar kisebbség számarányának alakulása 
1919-ben  lakosából  magyar,  csehszlovák,  német, 5 ruszin és  egyéb nemzetiségű volt.

2001-ben  lakosából  személy volt magyar nemzetiségű (6,7%). 

2011-ben lakosainak száma . Lakosságának 5,7 százaléka, azaz  személy magyar nemzetiségű.

2021-ben lakosainak száma . Lakosságának 4,13 százaléka, azaz már csak  személy vallotta be első helyen a magyar nemzetiségét.

A Nyitrai járás települései

Jegyzetek

Források 

Miroslav Palárik – Zuzana Hasarová 2020: Hospodárska a socioekonomická situácia v Nitre a v Nitrianskom okres v období autonómie Slovenska. Studia Historica Nitriensia 24/2.
Ján Hunka 2013: Niekoľko nových nepublikovaných nálezov mincí z okolia Nitry. Denarius 3.
Peter Šalkovský 2013: Sídelný vývoj v povodí hornej Nitry v starších fázach stredoveku. Slov. Arch. 61/1, 143–175.
Ľudmila Maslíková 2012: Vývoj cestnej siete v regióne dolného Ponitria do začiatku 15. storočia. Medea 2012.
Ľudmila Maslíková 2010: Vývoj osídlenia dolného Ponitria do polovice 14. storočia. Historia Nova I/2, 
Liszka József 2009 (szerk.): Nyitra vidéki balladák. Somorja.
Sándor Anna 2004: A Nyitra-vidéki magyar nyelvjárások atlasza. 
Tátrai Patrik 2005: A nyitrai járás etnikai földrajza. Földrajzi Értesítő LIV/3-4, 317-344.
Ág Tibor 2001: Csináltassunk hírharangot. Nyitra-vidéki népballadák.
Mártonvölgyi László 1999: Nyitra menti mondák, regék.
N. Császi Ildikó 1997: Nyitra környéke helynévanyagának változásai. Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 209, 338-341.
Koláriková - Majtán 1988: Geografické názvy okresu Nitra A9. Bratislava.
Babó, T. 1977: Príspevok k nidobiológii bociana bieleho európskeho (Ciconia ciconia L.) v okrese Nitra a v blízkom okolí. Západné Slovensko 4, 36-60.
1966: A nyitrai járás története. Hét 11/29, 4. (július 17.)
Ch. A. 1966: A nyitrai járás községei. Hét 11/29, 5-6. (július 17.)
Gergelyi Ottmár 1965: Dejiny obcí okresu Nitra. Hlas Nitrianskeho okresu VI (XV), No. 115.
Kniezsa István 1949: A zobori apátság 1111. és 1113. évi oklevelei, mint nyelvi (nyelvjárási) emlékek.
Jócsik Lajos 1943: A magyarság a cseh és szlovák néprajzi térképeken. Budapest.
Csapodi Csaba 1942: Bars megye verebélyi járásának nemzetiségi viszonyai az újkorban, A Magyar Történettudományi Intézet évkönyve.
Kniezsa István 1941: Adalékok a magyar–szlovák nyelvhatár történetéhez. Budapest, Athenaeum.
Kniezsa István 1939: Az esztergomi káptalan 1156-i dézsmajegyzékének helységei. Századok 1939, 167-187.
Fügedi Erik 1938: Nyitra megye betelepülése I. Századok LXXII, 316.
Manga János 1938: Népzenegyűjtés Nyitra vidékén. Tátra 1938/2, 46-52.
Ethey Gyula 1936: A Zoborvidék múltjából. Nyitra.
Janšák, Š. 1933: Nitriansko v praehistorii. In: Eisner et al.: Nitra – Dejiny a umenie nitrianskeho zámku. Trnava
Domonkos István 1905: A nyitravidéki nyelvjárás. Magyar Nyelvőr 34, 40-43.
Szücs István 1905: A nyitra-vidéki palóc nyelvjárás. Nyelvjárási Tanulmányok III.
Atovich Ferenc 1905 Nyitra környékén élő magyarok nyelvéről. Nyitramegyei Ellenőr.
Győrffy János - Zelliger Arnold 1905: Földrajzi előismeretek. Nyitravármegye rövid földrajza. A nyitravármegyei népiskolák III. osztályú tanulói számára. Budapest, 18-19.
Kelecsényi Károly: Nyitravármegye állatvilága.
Tagányi Károly 1887–1888: Adatok megyénk múltjához a XVI-XVII. századból. Nyitramegyei Közlöny.
Kelecsényi Károly 1885: Éjjeli lepkevadászat Nyitramegyében. Rovartani lapok.
Kelecsényi Károly 1885: Ujabb felfedezések Nyitramegye lepkefaunájából. Rovartani lapok.
Nagy József 1864: Nyitramegye helyirása.
Nagy József 1861: A madár.
Martonvölgyi László: A regélő Nyitra mentén.

Nyitrai járás